Múcio José Reis é um político brasileiro. Foi prefeito de Sete Lagoas entre 1993 e 1996. Sua gestão foi destaque nas áreas de saúde e educação onde até hoje é lembrado.

Prefeitos de Sete Lagoas